Il singolare del Warsaw Open 2006 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2006.

Justine Henin-Hardenne era la detentrice del titolo, ma si è ritirata dal torneo a causa di un infortunio alla schiena.

Kim Clijsters ha battuto in finale Svetlana Kuznecova 7-5, 6-2

Teste di serie

  Kim Clijsters (campionessa)
  Patty Schnyder (secondo turno)
  Elena Dement'eva (semifinali)
  Svetlana Kuznecova (finali)

 Francesca Schiavone (quarti di finale)
 Anastasija Myskina (primo turno)
 Venus Williams (quarti di finale)
 Anna-Lena Grönefeld (ritiro)
 Daniela Hantuchová (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Warsaw Open 2006